Чал:
 Чал — село в Болгарии.
 Чал — традиционный кисломолочный напиток из верблюжьего молока в Туркмении.

Примечания

Ссылки